Esistono più comuni francesi con questo nome

Sancourt – Eure
Sancourt – Nord
Sancourt – Somme